Санчон-де-ла-Рибера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 29,24 км². Население — 92 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 77 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки